El término Villarroya puede referirse a:

Comunidad autónoma de La Rioja 

Villarroya (La Rioja), municipio.

Provincia de Teruel 
Villarroya de los Pinares, municipio.

Provincia de Zaragoza 
Villarroya de la Sierra, municipio.
Villarroya del Campo, municipio.

Personajes 
Francisco Javier Pérez Villarroya, exjugador de fútbol.